

Geografia 
 Gattinara – comune italiano della provincia di Vercelli
 Gattinara – frazione di Marzano in provincia di Pavia

Vini 
 Gattinara – vino del Piemonte
 Gattinara riserva – vino del Piemonte

Persone 
 Alfonso Arborio Gattinara di Breme – politico italiano
 Enrico Castelli Gattinara di Zubiena – filosofo e storico della filosofia italiano
 Feliciano Gattinara di Gattinara – militare italiano, senatore del Regno di Sardegna
 Ferdinando Arborio Gattinara di Breme – entomologo e politico italiano
 Francesco Giuseppe Arborio di Gattinara – arcivescovo italiano
 Giovanni Mercurino Antonio Arborio di Gattinara – vescovo italiano
 Ludovico Arborio Gattinara – scrittore e saggista italiano
 Mercurino Arborio di Gattinara – politico, umanista e cardinale italiano
 Pietro Arborio Gattinara – vescovo italiano